Síndic de Greuges de Catalunya, institució de la Generalitat de Catalunya
 Servei Geològic de Catalunya, servei de la Mancomunitat de Catalunya
 Sistema de gestió de continguts, programari per a la gestió de pàgines web
 Societat Gestora de Carteres, un tipus d'empresa de serveis d'inversió
 Comandament Stargate (de les sigles en anglès StarGate Command), instal·lació militar secreta a la sèrie de ciència-ficció Stargate SG-1